Krize (z řečtiny krino, znamenajícího vybírat, posuzovat, měřit mezi dvěma opačnými variantami, krisis, vyjadřující rozhodnou chvíli nebo dobu, rozhodnutí samo nebo nesnáze) může označovat:

 mimořádná událost 
 krizová situace

filosofie
 krize (filosofie) – od 18. století představovala narušení rovnováhy mezi pokrokem novověku a setrvačností zastaralých institucí a forem středověku
 Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie

literatura
 krize (drama) a krize (román) – základní složka stavby dramatu, ve které dochází k vyvrcholení literárního či dramatického děje

ekonomie a finance
 ekonomická krize
 finanční krize, rozpočtová krize

hospodářské dějiny
 Ekonomická krize od 2007
 Velká hospodářská krize
 Americká hypoteční krize 2007
 Asijská finanční krize

historie
 Krize třetího století
 Fašodská krize (1898)
 Druhá marocká krize (1911)
 Íránská krize (1951)
 Suezská krize (1956) – válečný konflikt mezi Egyptem a Izraelem
 Karibská krize (1962) – mezinárodní krize mezi Spojenými státy a Sovětským svazem
 Ukrajinská krize (2013) – mezinárodní krize mezi Ukrajinou a Ruskem
 Irácká krize

Česká televize
 Krize v České televizi

lékařství a psychologie
 krize (medicína) – náhlý obrat zdravotního stavu k horšímu, též náhlá změna průběhu, obrat v nemoci pacienta, jenž směřuje k jeho uzdravení nebo ke smrti (toto pojetí krize sahá až k Hippokratovi)
 Osobní krize 
 psychospirituální krize

politika 
 politická krize – přechodný stav nestability v politice
 diplomatická krize (nebo mezinárodní krize)

jiné
 vývojová krize – přechodné stádium mezi dvěma fázemi, přeměna, jež spěje k rozhodnutí
 krize (vývoj člověka) – v defektologii se jedná o fázi přelomu či zvratu ve vývinu jednotlivce nebo společnosti

Související články 
 šok – rozcestník
 zhroucení – rozcestník
 úpadek
 katastrofa
 krizové řízení

Externí odkazy